

Geografia
 Egypt Lake-Leto – Census-designated place della Florida
 Leto – luogo nella regione di Oio in Guinea-Bissau
 68 Leto, un asteroide

Mitologia
 Leto – titanide, madre di Artemide e Apollo
 Leto – padre di Ippotoo nell'Iliade

Onomastica
 Leto – nome proprio di persona.

Persone
 San Leto – vescovo di Fiesole
 Antonino Leto – pittore verista italiano
 Gabriella Leto – scrittrice, poetessa e traduttrice italiana
 Giulio Leto – militare romano
 Giuseppe Leto – cantante
 Guido Leto – fascista e funzionario di polizia italiano
 Jared Leto – attore e musicista, fratello di Shannon Leto
 Marco Leto – regista e sceneggiatore italiano, figlio di Guido
 Maurilio Leto – attore italiano
 Pomponio Leto – umanista
 Quinto Mecio Leto – politico, senatore e prefetto del pretorio dell'Impero romano
 Sebastián Leto – calciatore
 Shannon Leto – batterista, fratello di Jared Leto
 Vito Leto – e inventore italiano
 Leto – rapper francese

Personaggi immaginari
 Leto Atreides I – il duca immaginario del romanzo Dune di Frank Herbert
 Leto Atreides II – l'immaginario imperatore-dio di Dune, nipote di Leto I